Zkratka (značka) DETA může znamenat: 

 Diethylentriamin – je organická sloučenina, bezbarvá hygroskopická kapalina rozpustná ve vodě a uhlovodících.
 Database Engine Tuning Advisor – sleduje a analyzuje zatížení a fyzickou realizaci jedné nebo více databází SQL.